Edificis: Força (fortificació), indret que ha estat fortificat
 La Força de Sant Celoni, nucli primitiu fortificat a Sant Celoni
 La Força de Vilamajor, poble fortificat pel castell de Vilamajor al Vallès Oriental
 La Força de Cartellà, mas fortificat a Maçanet de la Selva
 Geografia:
 La Força (Ponts), nucli de Ponts, La Noguera
 La Força d'Alins, fortificació medieval de la vila d'Alins
 La Força d'Araós, fortificació medieval del poble d'Araós
 La Força de Tor, fortificació medieval del poble de Tor
 La Força d'Àreu, veïnat de la comarca del Pallars Sobirà
 Física:
 Força, interacció entre dues masses
 Força física, capacitat dels músculs per oposar-se mitjançant la seva tensió a una resistència externa
 Força Abraham-Lorentz-Dirac, (electrodinàmica) força que experimenta una partícula carregada
 Forces fonamentals
 Força nuclear forta, una de les quatre forces fonamentals de l'Univers
 Força nuclear feble
 Força electromagnètica 
 Força de gravetat o gravetat
 Força de marea
 Força inercial
 Força nuclear
 Literatura: La Força (Star Wars), energia mística creada per les coses i persones a la doble trilogia de La Guerra de les Galàxies
 Exèrcit:
 Forces armades, conjunt d'institucions oficials, permanents i regulars encarregades d'aplicar la política de defensa nacional, 
 Forces aèries, part de l'exèrcit
 Força Aèria de Somalilàndia